Ульяново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ульяново — деревня в Бельковщинском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.
 Ульяново — деревня в Борковичском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.
 Ульяново — бывшая деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ульяново — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Ульяново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ульяново — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ульяново — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Ульяново — посёлок в Неманском районе Калининградской области. 
 Ульяново — село в Калужской области, административный центр Ульяновского района.
 Ульяново — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Ульяново — посёлок в Усть-Куломском районе Коми.
 Ульяново — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Ульяново — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ульяново — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Ульяново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Ульяново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ульяново — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ульяново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ульяново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Ульяново — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Ульяново — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Ульяново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Ульяново — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ульяново — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Узбекистан 
 Ульяново — название города Даштабад с 1974 по начало 1990-х годов

Украина 
 Ульяново — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Ульяново — прежнее название села Гаевка в Теофипольском районе Хмельницкой области.